«Стальной шлем, союз фронтовиков», (, Штальхельм) — немецкая правоконсервативно-монархическая политическая и боевая организация в Веймарской республике, в 1918 — 1933 годов.

История 
Созданная в декабре 1918 года в Магдебурге, Веймарская республика, реваншистски настроенными офицерами после поражения Германской империи в Первой мировой войне. Евреям и социалистам членство в организации было запрещено.

Руководителем «Стального шлема» с момента его основания и до включения организации в состав штурмовых отрядов после прихода к власти нацистов был Франц Зельдте. Организация, по сути, представляла собой военное крыло Немецкой национальной партии (Deutschnationale Volkspartei) Теодора Дюстерберга.

Поскольку численность рейхсвера по условиям Версальского мирного договора была ограничена, члены «Стального шлема» рассматривали себя как «резерв» немецкой армии, «чёрный», то есть тайный, рейхсвер. Численность «Стального шлема» достигла 500 000 человек в 1930 году.

В 1929 году «Стальной шлем», объединился с другими правыми (националистическими, антикоммунистическими и антидемократическими) организациями и партиями — НСДАП, Немецкой национальной народной партией, «Рейхсландбундом» (Reichslandbund) и Пангерманским союзом — в так называемый «Гарцбургский фронт» против правительства Генриха Брюнинга, социал-демократической и коммунистической партий.

13 марта 1932 года «Стальной шлем» принял участие в президентских выборах как самостоятельная партия, его кандидат Теодор Дюстерберг (как «независимый») набрал 6,8 % голосов.

Многие члены «Стального шлема», в частности Пауль Хауссер, впоследствии сделали карьеру при нацистском режиме. Композитор Герман Блюме, написавший много маршей и песен для «Стального шлема», позднее стал известным автором пропагандистских песен нацистского режима. Некоторые его марши используются современным бундесвером.

В 1951 году организация была восстановлена, в ФРГ, под названием Der Stahlhelm e. V. — Bund der Frontsoldaten — Kampfbund für Europa (Стальной Шлем — Союз фронтовиков — Союз борьбы за Европу), её возглавил генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг. Организация существует до сих пор, хотя и не имеет политического веса.

Организационная структура 
Штальхельм состоит из округов (Gau), по одному на избирательный округ, гау — из районов (Kreis) по одному на один или несколько городских районов, сельский район или небольшую землю, районы — из местных групп (Ortsgruppe) по одной на один или несколько городов, общину, округ или местную часть земли Гамбург, каждая из местных групп выставляла несколько батальонов (Batallion), во главе с баталионсфюрером, батальоны из рот (Kompanie), во главе с компаниефюрером, роты из взводов (Zug), во главе с цугфюрером, взводы из групп (Gruppe), во главе с группенфюрером.

Высший орган — Национальный съезд фронтовиков (Reichsfrontsoldatentag), высший орган округа — окружной съезд фронтовиков (Gaufrontsoldatentag), между окружными съездами — окружные правления (Gauvorstand), высшее должностное лицо округа — окружной председатель (Gauvorsitzender), по должности являвшийся командующим округа (Gauführer), носивший звание дивизионсфюрера, высший орган района — районный съезд фронтовиков (Kreisfrontsoldatentag), между районными съездами — районное правление (Kreisvorstand), высшее должностное лицо — районный председатель (Kreisvorsitzender), являвшийся по должности командующим района (Kreisführer) и носивший звание бригадефюрера, высший орган местной группы — общее собрание (Generalversammlung), между общими собраниями — правление местной группы (Ortsgruppenvorstand), высшее должностное лицо местной группы — председатель местной группы (Ortsgruppenvorsitzender) в звании региментсфюрера.

Молодёжные организации — Юнгштальхельм (Jungstahlhelm), «Союз Шарнхорста» (Scharnhorstbund), Круг студентов «Лангемарк» (Studentenring Langemarck). Женская организация — «Союз Королевы Луизы» (Bund Königin Luise).

При «Стальном шлеме» существовала и более широкая организация — Ландштурм Стального шлема (Landsturm Der Stahlhelm).

Звания 

Цвет петлиц: чёрный — сухопутные, жёлтый — кавалерия, оранжевый — вестовые и радио, розовый — автомобили и танки, красные (+ аксельбант) — штаб бундесфюрера Франца Зельдте.

Примечания

Литература 
 Berghahn V. R Der Stahlhelm Bund der Frontsoldaten. 1918—1935. Dusseldorf, 1966

Ссылки 
 DHM — Lebendiges virtuelles Museum Online: Artikel zum Stahlhelm mit weiteren Links
 Christoph Hübner, Bayerischer Stahlhelm, in: Historisches Lexikon Bayerns
 Знаки различия «Стального шлема»
 Стальной шлем

Немецкая национальная народная партия
Веймарская республика
XX век в Германии
Военизированные организации
Боевые организации политических партий